«Bonny Bee Hom» (Child 92, Roud 3885) — народная баллада шотландского происхождения. Фрэнсис Джеймс Чайлд в своём собрании приводит два её варианта, более ранний из которых взят из рукописи 1800 года, добавив в приложении народную песню «The Lowlands of Holland», опубликованную Дэвидом Хёрдом в 1776 году и имеющую определённое сходство с начальными строфами баллады.

Сюжет 
Рассказчик повествует, как, прогуливаясь, услышал женские стенания. Девушка оплакивает своего единственного возлюбленного, который был вынужден отправиться в далёкие края (Bonny Bee Hom или Bahome), и даёт обет ждать его семь лет (в другой версии — пока тот не вернётся домой). Юноша, однако, ещё не уехал и находится поблизости, поэтому всё слышит. Он призывает её не грустить, однако тем не менее, связанный клятвой, не может остаться. Она даёт ему кольцо с камнем, которое будет хранить его от ран (по другой версии эту функцию берёт на себя золотая цепь), а камень потускнеет, если девушка его разлюбит, изменит ему или умрёт. Юноша уплывает за море, а когда проходит 12 месяцев (в другом варианте меньше), замечает, что камень потемнел. Он раздаёт всё свое имущество нуждающимся и умирает.

Аналогичные клятвы верности встречаются в балладах «Clerk Saunders» (Child 69) и «Lord Livingston» (Child 262). Магическое кольцо, которое защищает своего владельца и сообщает ему информацию о любимой, также фигурирует в балладе «» (Child 17). В целом мотив предмета, который разоблачает неверность, широко распространён в западноевропейском фольклоре. Он присутствует в романсе «Floris and Blancheflour» и в балладе с таким же сюжетом «» (Child 300). Фабула баллады«The Boy and the Mantle» (Child 29) целиком строится вокруг трёх таких вещей. Персонаж Мабиногиона Мат, сын Матонви использует свою палочку, чтобы удостовериться в невинности племянницы; в бретонском лэ XII века «Lai du Cor» фигурирует магический рог для питья и т.д.

Примечания 

Шотландские народные баллады
Баллады Чайлда